Slovo černýš má více významů:

 Černýš (rod) – rod rostlin Melampyrum
 Černýš (tvrz) – tvrz v Posázaví
 Černýš (Soutice), část obce Soutice v okrese Benešov
 Černýš (Perštejn), část obce Perštejn v okrese Chomutov